Chynoweth ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Chynoweth (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Ed Chynoweth (1941–2008), kanadischer Eishockeyfunktionär
 Neville Chynoweth (1922–2011), australischer Bischof
 Robert Chynoweth (* 1941), australischer Politiker